Stójnica je lahko:
 mizi podobna priprava na prostem za prodajanje različnih predmetov;
 vrsta lekarniške posode – glej stojnica.